2 miejscowości w Polsce: 
 Drewniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn 
 Drewniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów